

События 
 969—977 — царь Болгарии Борис II.
 969, весна — взятие Антиохии патрикием Петром. Северная часть Сирии с Антиохией завоёвана Византией. Цимисхий возвращён из изгнания. 11 декабря — Убийство Никифора Фоки заговорщиками во главе с Цимисхием, двоюродным братом Никифора, и Феофано.
 969—976 — император Византии Иоанн I Цимисхий (Куркуас) (924—976, 11.1).
 18 декабря — по требованию Полиевкта Иоанн Цимисхий сослал Феофано и её двух дочерей на Прот и отменил законы Никифора, ущемляющие права церкви.
 Войска Фатимидов завоевали Египет. Столица Фатимидов перенесена в основанный город Каир (ал-Кахира — «Победоносная»).
 Палестина, Ливан и Южная Сирия захвачена Фатимидами.
 Отстранён от дел левый министр Минамото Такаакира (Япония).

Русь 
 Поход Руси и Огузов на Хазарский каганат. Взяты и разграблены хазарская столица Итиль и второй крупный хазарский город — Семендер. Оккупация Итиля русами.
 Русы вторглись во Фракию, опустошили её и разбили лагерь около Аркадиополя.

Скончались 
 Никифор II Фока
 Княгиня Ольга — жена князя Игоря, великая княгиня Киевская.

См. также

Примечания